Aqua is het Latijnse woord voor "water". Het komt veel voor als eerste deel in samenstellingen, bijvoorbeeld aquaduct.

Verder kan Aqua ook verwijzen naar:
 Aqua (danceact), een dancegroep uit Denemarken
 Aqua (Edgar Froese), muziekalbum uit 1974
 Aqua (frisdrank), diverse frisdranken van het Amerikaanse frisdrankmerk The Coca-Cola Company
 Aqua (gebouw), een wolkenkrabber in Chicago, VS
 Aqua (gebruikersomgeving), grafische gebruikersomgeving van de Amerikaanse computer- en softwareontwikkelaar Apple Inc.
 aqua (kleur), een op cyaan gelijkende kleur
 Aqua (loge), een vrijmetselaarsloge in Antwerpen
 AQUA Industrial Watertreatment, producent van afvalwaterzuiveringsinstallaties in Nederland